JTSB peut faire référence à :
 Japan Transport Safety Board 
 Japan Trustee Services Bank (日本トラスティ・サービス信託銀行)